Takeshi Kodama ist der Name folgender Personen:

* Takeshi Kodama (Physiker), japanischer Physiker 
 Takeshi Kodama (Ruderer) (* 1971), japanischer Ruderer